

Geografia 
 Bulla – frazione di Castelrotto

Persone 
 Carlos Bulla (1943) – ex calciatore argentino
 Karl Bulla (1855-1929) – fotografo russo, nato tedesco
 Massimo Bulla (1971) – attore ed ex modello italiano
 Max Bulla (1905-1990) – ciclista su strada austriaco

Scienze naturali 
 Bulla – genere di molluschi gasteropodi
 Bulla o Bolla etmoidale – parte anatomica della cavità nasale
 Bulla o Bolla timpanica – parte anatomica dell'orecchio

Storia 
 Bulla (o cretula) – piccola sfera di argilla contenente gettoni, usata nell'antichità per scopi amministrativi
 Bulla – amuleto in uso nell'antica Roma
 Bulla – cognomen dell'antica Roma